Dimelaena — рід грибів родини Caliciaceae. Назва вперше опублікована 1853 року.

Класифікація 
До роду Dimelaena відносять 56 видів:

Примітки

Джерела 
 Norman, J.M. 1852. Conatus praemissus redactionis novae generum nonnullorum Lichenum in organis fructificationes vel sporis fundatae. Nytt Magazin for Naturvidenskapene. 7:213-252 - P.231

Роди грибів
Леканороміцети